Irmisch ist der Familienname folgender Personen:

 Gottlieb Wilhelm Irmisch (1732–1794), Altphilologe und Schulrektor in Plauen (Vogtland)
 Hans Irmisch (1526–1597), deutscher Baumeister
 Heinrich Irmisch (* 1956), deutscher Fußballspieler
 Rudolf Irmisch (1894–1976), deutscher Lehrer und Heimatforscher
 Thilo Irmisch (1816–1879), deutscher Botaniker
 Willy Irmisch (1898–1974), deutscher Kommunalpolitiker (KPD/SED)

Irmisch ist der Name folgender Gewässer:
 Irmisch (Our), Nebenfluss der Our in Rheinland-Pfalz (Deutschland) und der Wallonie (Belgien) (Grenzfluss)